Република Индонезија је подељена на 34 провинције (рачунајући и Северни Калимантан). Од 1999. године, Индонезија је формирала 7 нових провинција, а у току је формирање и осме. Пет провинција имају посебан статус. То су: Аћех, Јогјакарта, Џакарта, Папуа и Западна Папуа.

Провинције и специјални региони

Демографија 
Основни демографски подаци о провинцијама Индонезије приказани су у табели испод:

Региони Индонезије

Спољашње везе